El nombre Vladímir Nikitin puede referirse a las siguientes personas:

Vladímir Nikitin, botánico soviético;
Vladímir Nikitin, boxeador ruso;
Vladímir Nikitin, esquiador soviético.